Акса́зское газоконденсатное месторожде́ние (Акса́з, : ақсаз — «белая глина») — расположено в Мангистауской области, в 35 км к северо-востоку от города Актау. Открыто в 1995 году.

В тектоническом отношении месторождение относится к северной части Карагиянской седловины.

Структурой является поднятие, которое осложнено тектоническим нарушением с преобладанием субширотного направления.

Структура замыкается изогипсой −3950 м, имеет размеры 4x3 км, амплитуда поднятия 75 м.

Нефтегазоносными являются триасовые отложения, представляющие собой вулканогенно-доломитовую пачку карбонатной части разреза.

Плотность дегазированной жидкости (конденсат) составляет 0,776 г/см3. На Аксазе пробурено более 4 скважин.

При опробовании получен приток нефти и газа дебитом в 40 м3/сут и 96 т.м3/сут соответственно.

Месторождение находится в стадии разведки.

Оператором месторождения является нефтяная компания Emir Oil. Владельцем Emir Oil является китайская компания MIE Holdings Corporation.

Примечания

Литература 
 Том I // Нефтяная энциклопедия Казахстана. — Общественный фонд «Мунайшы». — Алматы, 2005. — С. 212. — 612 с. — ISBN 9965-9765-0-3.

Газовые месторождения Казахстана
Нефтяные месторождения Казахстана